Niemcy:
 Perscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Martin Perscheid – niemiecki grafik
 Nicola Perscheid – niemiecki fotograf